Ел Дурасниљо има више значења:

 Ел Дурасниљо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Дурасниљо, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Дурасниљо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дурасниљо (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дурасниљо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дурасниљо (Сан Мартин Тоспалан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дурасниљо (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дурасниљо (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дурасниљо (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Дурасниљо (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дурасниљо (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дурасниљо (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дурасниљо (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Дурасниљо (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дурасниљо, Ел Карденчал (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дурасниљо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику